Морженга:

 Морженга — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Морженга, Берёзовка — река в России, приток Пельшмы.